Hayne peut désigner :

Hydronyme 
 une rivière franco-belge ;

Patronyme 

 Charles Seale-Hayne (1833-1903), homme d'affaires et homme politique britannique ;
 Friedrich Gottlob Hayne (1763-1832), botaniste allemand ;
 Harlene Hayne, psychologue néo-zélandaise d'origine américaine ;
 Jarryd Hayne (1988-), rugbyman australien ;
 Jean-Jacques Hayne (1954-), céiste français ;
 Paul Hamilton Hayne (1830-1886), poète américain.

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais